

Петковці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Петковці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Дряново.